Parafie pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny:

 Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Boguszowie-Gorcach
 Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Bydgoszczy
 Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jakuba Apostoła w Dąbrówce Wielkopolskiej
 Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Konarzewie
 Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie
 Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kożuszkach
 Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie-Azorach
 Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kwakowie
 Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku
 Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Marzęcinie
 Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Niemczy
 Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Olbrachcicach
 Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie
 Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rynie
 Parafia Katedralna Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach
 Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wałbrzychu
 Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Złotym Stoku

Zobacz też 
 Parafia św. Marii
 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

!